Lansing es la capital del estado de Míchigan.

El término Lansing también puede referirse a:

Lugares 
 Lansing (Carolina del Norte), pueblo  en el condado de Ashe, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Lansing (Iowa), ciudad en el condado de Allamakee, estado estadounidense de Iowa.
 Lansing (Illinois), villa en el condado de Cook, estado estadounidense de Illinois.
 Lansing (Kansas), ciudad en el condado de Leavenworth, estado estadounidense de Kansas. 
 Lansing (Minnesota), lugar designado por el censo en el condado de Mower, estado estadounidense de Minnesota.
 Lansing (Nueva York), pueblo en el condado de Tompkins, estado estadounidense de Nueva York.
 Lansing (villa), villa en el condado de Tompkins, estado estadounidense de Nueva York.
 Lansing (Ohio), lugar designado por el censo en el condado de Belmont, estado estadounidense de Ohio.
 Municipio de Lansing , varios municipios en Estados Unidos.

Personas 
 Robert Lansing , varias personas.